Smart Messaging — это услуга компании Nokia для отправления и приема различных медиафайлов через SMS. Smart Messaging поддерживает проприетарный стандарт (не поддерживаемый другими производителями).

Архитектура 
Smart messaging был впервые разработан для протокола узкополосных разъёмов. Для данной услуги используется протокол WDP. Также сообщения могут быть доставлены с помощью специальных номеров порта в заголовке смарт-сообщения (то есть сообщения, отправленного по Smart Messaging). Кроме коротких сообщений по GSM, WDP возможно адаптировать для работы над, например, USSD. Также использовался UDP при вызове данных с коммутацией каналов или же GPRS. Важно отметить, что Smart messaging шире, чем GSM.

Пространство портов NBS контролирует компания Nokia, а протокол TCP/UDP-порта входит в сферу IANA.

Форматы 
Базовый набор форматов доступен многим приложениям в среде OTA. В него входят такие функции как:

 Отправка или получение визитных карточек.
 Отправка или получение информации, связанной с конфигурацией доступа в интернет.
 Отправка или получение элементов календаря.
 Отправка и прием звуковых сигналов и графической информации.
 Отправка и получение составных сообщений.

Графика

Сообщения с изображениями 
Одноцветное изображение может быть отправлено как серия SMS-сообщений. Обычный размер определяется в рамках 72x28 пикселей. Большая часть монохромных устройств Nokia позволяют установить это изображение как заставку. Что касается цветных, то не все модели позволяют сделать то же самое. Сообщение с изображением использует реализацию ОТА растрового изображения.

Логотип оператора 
Монохромное изображение, которое может быть отправлено на телефон через SMS-шлюз в виде одного или нескольких SMS-сообщений. Типичный размер логотипа оператора −72х14 пикселей. Он отправляется в виде двух отдельных SMS-сообщений. Логотипы операторов находятся в середине экрана и исчезают, когда связь теряется. Цель логотипов изначальна была в том, чтобы позволить сетевому оператору или MVNO заменить название своей сети (хранящееся на SIM-карте) своим графическим логотипом. Есть и другой способ отправить логотип оператора стандартного размера одним сообщением, однако совместимость с новыми или другими телефонами Nokia остается неопределенной. Лучшим же способом снижения стоимости отправки логотипов операторов является уменьшение их размера до 72х13 пикселей. Этот размер будет отправлен в виде одного сообщения. Логотип оператора использует реализацию растрового изображения OTA.

Символ командной строки 
Это монохромное изображение, которое может быть отправлено на телефон через SMS-шлюз в виде одного или нескольких объединенных SMS-сообщений. Типовой размер графического сообщения

— 72x14 пикселей, которое отправляется в виде отдельного SMS-сообщения. Значок CLI — это изображение, которое будет отображаться на телефонной трубке при вызове от контакта, помещённого в определённую группу (коллеги, друзья и прочее). Символ CLI использует реализацию растрового изображения OTA.

Внутренняя структура 
Содержание каждого отправленного сообщения делится на две части. Заголовок данных и их содержимое.

Заголовок данных 
Заголовок данных делится на две части, первая часть занимает один байт в длину, и определяет общую длину заголовка. Дальше идут «информационных элементов», которые указывают телефону, что делать с информацией, когда он ее получает. Двумя наиболее распространенными информационными элементами являются адресация номера порта (код 05) и конкатенация (код 00). Они помогают устройству понять, как именно нужно соединить два или более SMS-сообщений, чтобы собрать их в одно. Первый байт информационного элемента определяет, за какой информацией нужно следовать. Второй байт информационного элемента — это «длина данных информационного элемента» или IEDL. Он сообщает телефону, как много из поступающих байтов определяются как частьинформационного идентификатора. Третий и следующие байты информационного элемента — это сама передаваемая информация. Она называется IED (данные информационного элемента).

Содержание данных 
Содержание данных варьируется в зависимости от типа сообщения в Smart messaging. Кроме графических элементов, содержится ещё и мобильный код страны и код мобильной сети. Для рингтонов он содержит музыку и прочее.

Примечания 

Программное обеспечение Nokia